Edmore ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edmore (Iowa)
 Edmore (Michigan)
 Edmore (North Dakota)